Die Baureihe 113 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 111 der Deutschen Bundesbahn (interne Bezeichnung für die für den S-Bahn-Verkehr abgestellten Lokomotiven)
 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 113 der Deutschen Bundesbahn und Deutschen Bahn AG, ehemalige DB-Baureihe E 10.12 der Deutschen Bundesbahn